Papa Marinho (ou Papa Marino) foi o cognome atoptado por vários papas católicos: 

109 - Papa Marinho I  ~ (882-884)
130 - Papa Marinho II  ~ (942-946)

Mais tarde, o nome destes papas foi confundido com o de Martinho, tendo sido considerados, respectivamente, como Papa Martinho II e Papa Martinho III.

Ver também 

 Papa Martinho

Desambiguação